Bán, férfinév
 Bán, régi magyar családnév
 Bán, régi méltóságnév

Földrajz
 Bán, szlovákiai város
 Baranyabán (hor. Popovac, Ban), Horvátország, Eszék-Baranya megye
 Bán-patak, a Sajóba torkoló patak